Mikel ist der Name folgender Personen:

Familienname:
 John Obi Mikel (* 1987), nigerianischer Fußballspieler

Vorname:
 Mikel Aguirrezabalaga (* 1984), spanisch-baskischer Handballspieler
 Mikel Alonso bzw. Mikel Alonso Olano (* 1980), spanisch-baskischer Fußballspieler
 Mikel Arteta bzw. Mikel Amatriain Arteta (* 1982), spanisch-baskischer Fußballspieler
 Mikel Aranburu bzw. Mikel Aranburu Eizagirre (* 1979), spanisch-baskischer Fußballspieler
 Mikel Artetxe bzw. Mikel Artetxe Gezuraga (* 1976), spanisch-baskischer Radrennfahrer
 Mikel Astarloza bzw. Mikel Astarloza Chaurreau (* 1979), spanisch-baskischer Radrennfahrer
 Mikel Balenziaga bzw. Mikel Balenziaga Oruesagasti (* 1988), spanisch-baskischer Fußballspieler
 Mikel Dean (1954–2008), US-amerikanischer Opernsänger (Bariton)
 Mikel Garikoïtz Aspiazu Rubina alias Txeroki (* 1973), mutmaßlicher Anführer des bewaffneten Arms der baskischen Untergrundorganisation ETA
 Mikel Gaztañaga bzw. Mikel Gaztañaga Etxeberria (* 1979), spanisch-baskischer Radrennfahrer
 Mikel González bzw. Mikel González de Martín Martínez (* 1985), spanisch-baskischer Fußballspieler
 Mikel Herzog (* 1960), baskischer Sänger
 Mikel Irujo Amezaga (* 1972), spanisch-baskischer Politiker der Partei Eusko Alkartasuna (EA)
 Michael „Mikel“ Johnson (* 1987), deutsches Mitglied der Boyband US5
 Mikel Koliqi (1902–1997), albanischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Mikel Labaka bzw. Mikel Labaka Zurriarain (* 1980), spanisch-baskischer Fußballspieler
 Mikel Laboa (1934–2008), baskischer Liedermacher und Gitarrist
 Mikel Landa bzw. Mikel Landa Meana (* 1989), spanisch-baskischer Radrennfahrer
 Mikel Lasa bzw. Mikel Lasa Goikoetxea (* 1971), spanisch-baskischer Fußballspieler
 Mikel Merino bzw. Mikel Merino Zazón (* 1996), spanisch-baskischer Fußballspieler
 Mikel Nieve bzw. Mikel Nieve Iturralde (* 1984), spanisch-baskischer Radrennfahrer
 Mikel Odriozola bzw. Mikel Odriozola Domínguez (* 1973), spanisch-baskischer Leichtathlet (Geher)
 Mikel Oyarzabal bzw. Mikel Oyarzabal Ugarte (* 1997), spanisch-baskischer Fußballspieler
 Mikel Pradera bzw. Mikel Pradera Rodriguez (* 1975), spanisch-baskischer Radrennfahrer
 Mikel Rico bzw. Mikel Rico Moreno (* 1984), spanisch-baskischer Fußballspieler
 Mikel San José bzw. Mikel San José Domínguez (* 1989), spanisch-baskischer Fußballspieler
 Mikel Vesga bzw. Mikel Vesga Arruti (* 1993), spanisch-baskischer Fußballspieler